Джаяварман, Джайаварман, Джайяварман ():

 Джаяварман — правитель Фунани (478—514).
 Джаяварман I — король Ченлы (657—691/700).
 Джаяварман II — первый император Кхмерской Империи (около 770—850 гг. н. э.).
 Джаяварман III — правитель Кхмерской империи (ок. 839/850—860).
 Джаяварман IV — император Кхмерской Империи (921—941)
 Джаяварман V — король Кхмерской Империи (968—1001).
 Джаяварман VI — император Кхмерской империи (1080—1107).
 Джаяварман VII (1125?—1218) — король Кхмерской империи (1181—1218?).
 Джаяварман VIII — император Кхмерской империи (1243—1295).
 Джаяварман IX — последний император Кхмерской Империи с 1327 по 1336 год.